Methylnaphthalin steht für:

 die isomeren Monomethylnaphthaline
 1-Methylnaphthalin 
 2-Methylnaphthalin
 die Vertreter der Dimethylnaphthaline
 1,4-Dimethylnaphthalin
 die Vertreter der Trimethylnaphthaline
 die Vertreter der Tetramethylnaphthaline
 die Vertreter der Pentamethylnaphthaline
 die Vertreter der Hexamethylnaphthaline
 die Vertreter der Heptamethylnaphthaline
 Octamethylnaphthalin